Котюрова — деревня, Обуховское сельское поселение, Камышловский район Свердловской области России.
 Котюрова — фамилия
 Котюрова, Мария Павловна — лингвист, филолог.